Kuli är en ort i Botswana.   Den ligger i distriktet Ghanzi, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Gaborone. Kuli ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kuli är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kuli. Trakten runt Kuli är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Kuli är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ghanzi (distrikt)